Lopheros är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1884. Lopheros ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rödvingebaggar
Lopheros